Soca of Soča kan verwijzen naar:
 Soča (rivier), een rivier in Zuid-Europa
 Soča (Bovec), een dorp behorende bij de Sloveense gemeente Bovec
 Sočapad, een wandelpad en route langs de rivier de Soča in Slovenië
 Soca (muziek), een Caribisch muziekgenre